Aceasta este o listă de publicații din județul Olt:

 Stirile Olteniei
 Cuvântul Libertății, http://www.cvlpress.ro
 Gazeta de Olt
 Indiscret, http://www.indiscret.ro
 Linia Întâi, http://www.linia1.ro
 Săptămânalul de Olt, http://www.solt.ro 
 Sisif, http://www.sisif.ro

 http://www.olteniapress.ro

 Publicații de cultură
 Revista Memoria Oltului, http://www.memoriaoltului.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Olt
Publicații